Valle de Puebla puede hacer referencia a alguno de los siguientes sitios:
 Valle de Puebla-Tlaxcala. Ubicado en el centro de México y una de las zonas más pobladas del país.
 Valle de la Puebla. Ubicado en el centro de España.